Tyrannoraptora — клада ящеротазових динозаврів, що існувала у кінці юрського періоду та протягом крейдового періоду. Також вона включає усіх сучасних птахів. Таксон запропонований у 1999 році Полем Серено. До клади відносять спільного предка тиранозавра (Tyrannosaurus rex) та горобця (Passer domesticus) та всіх його нащадків.

Систематика

Таксономія 
 клада Tyrannoraptora
 надродина Tyrannosauroidea
 клада Maniraptoriformes
 клада Ornithomimiformes
 родина Alvarezsauridae
 інфраряд Ornithomimosauria
 клада Maniraptora
 Yixianosaurus
 Scansoriopteryx
 Epidendrosaurus
 інфраряд Therizinosauria
 інфраряд Oviraptorosauria
 клада Paraves
 інфраряд Deinonychosauria
 родина Dromaeosauridae
 родина Troodontidae
 птахи (Aves)

Філогенія

Примітки

Посилання 
 Файл та статус у TaxonSearch
 Tiranorraptora у «The Theropoda Database»
 Tiranorraptora у Thescelsosaurus

Тероподи